Persatuan Bolasepak Angkatan Tentera Malaysia é um clube de futebol da Malásia. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2015.

Clubes de futebol da Malásia